Stoptjärn kan syfta på:
Stoptjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (17,2 ha)
Stoptjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (12,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn